Olma Media Group est une maison d'édition russe fondée par Oleg Tkach et Vladimir Uzun en 1991 sous le nom d'Olma Press. Depuis le milieu des années 90, elle se positionne comme une «maison d'édition familiale». En 2003, les éditeurs Olma-Press et Neva ont été fusionnés dans la structure d'Olma Media Groups. C'est à l'heure actuelle l'une des cinq principales maison d'édition russe.

Récit 
À la fin des années 1990, un réseau d'agences couvrant les grandes villes de Russie, notamment Saint-Pétersbourg, Omsk, Krasnoyarsk, Krasnodar vit le jour. En 2012, 16 succursales étaient opérationnelles. 

Depuis 1993, la maison d'édition participe à la Foire internationale du livre de Moscou, l'encyclopédie "Children's Plutarch " de V. Butromeev est reconnue comme la meilleure édition pour enfants de l'exposition en 1999 , et le projet "School Encyclopedia" Russika "" et l'album-livre "Kremlin . Strongholds of Russia »a reçu le prix« Livre de l'année »de l'exposition 2004. «Poésie russe du 20e siècle» a reçu le prix de l' Union des écrivains de Russie, «Chronique du 20e siècle» de M. Gakov et «L'Évangile, 2000 ans dans le monde des beaux-arts» - le prix national «Meilleurs livres de l'année»   . Le lauréat du 17e concours «Meilleurs livres de l'année» dans la nomination «La meilleure publication sur les sciences naturelles, la technologie et la médecine», ainsi que le III Salon international du livre de Saint-Pétersbourg, sont devenus le livre «Valves cardiaques artificielles» P. ET. Orlovsky, V. À. Gritsenko et A. RÉ. Yukhneva. 

Au début des années 1990, le domaine de travail prioritaire était la publication de fiction pour enfants et de non-fiction pour enfants, au cours de laquelle une série de «Livres de notre enfance» a été publiée, qui comprenait des œuvres de Kira Bulychev, Evgeni Veltistov, Vladimir Zheleznyakov, Lazar Lagin, Vitaly Gubarev, Yuri Olesha. 

En 2003, pour la première fois dans la Russie post-soviétique, la maison d'édition a publié les œuvres du lauréat du prix Goncourt Maurice Druon. En raison du fait que les romans de Druon appartenaient à l'époque pré-conventionnelle, l'auteur n'a pas reçu de redevances, l'éditeur viole la tradition non écrite et, conformément à la loi internationale sur le droit d'auteur, paie l'écrivain   . Parallèlement, la maison d'édition publie également A. N. Benois (la première édition depuis 1917), des albums de peinture (série «La Galerie des génies») et des encyclopédies sur l'art issues de la collection de livres d'art «L'Histoire de la peinture». 

En décembre 2011, la société a acquis la maison d'édition Enlightenment, le montant de la transaction était de 2,25 milliards de roubles.  

En 2018, fusion d'Olma Media Publishing House et Abris Trading House. 

En 2019, la maison d'édition Enlightenment a acquis la société Abris TD. La maison d'édition publie des livres sous la marque Abris / Olma.

Auteurs 
Parmi les auteurs publiés dans la maison d'édition figurent Alexander Bushkov (exclusif depuis 1996), Boris Akunin, Vladimir Medinsky, Andrei Kurpatov, Erin Hunter, Claire Bell, V. P. Leontiev, Louise Hay, Ernst Muldashev, Alexander Hinshtein, Phyllis Caste, Martin Cruz Smith, Diana Mott Davidson, Charlotte Link, Robert Holdstock, Angela Becerra, Gail Carrier .

Remarques

Références 

 Site officiel de l'éditeur 

Maison d'édition ayant son siège en Russie